Botewo (bułg. Ботево) to nazwa kilku miejscowości w Bułgarii, w większości nazwanych na cześć Christo Botewa:

 Botewo w obwodzie Jamboł
 Botewo w obwodzie Montana
 Botewo w obwodzie Warna
 Botewo w obwodzie Widin
 Botewo w obwodzie Wraca

Zobacz też 
 Botew